Интере́с (от  «быть внутри») — многозначное понятие:
 Интерес — положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое об объекте интереса, повышенным вниманием к нему.
 Интерес — синоним выгоды:
 Имущественный интерес — ключевое понятие, лежащее в основе страхования.
 Национальные интересы — объективно значимые цели и задачи национального государства как целого. Представляют собой разновидность политических интересов.
 Экономический интерес — категория, используемая для обозначения стимулов деятельности субъектов экономических отношений.
 Политический интерес — термин, обозначающий совокупность индивидуальных, групповых или общественных целей в сфере политики, определяющая направленность действий того или иного политического актора.
 и другие.

См. также 
 Группы интересов
 Потребность
 Ценность